Blacksta kan syfta på:

 Blacksta, Kil – en by i Kils socken, Örebro kommun
 Blacksta, Jumkil– en by i Jumkils socken, Uppsala kommun
 Blacksta, Gåsinge-Dillnäs - en by i Gåsinge-Dillnäs socken, Gnesta kommun
 Blacksta socken – en socken i Södermanland ingick i Oppunda härad
 Blacksta landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Blacksta församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –2010
 Blacksta kyrka – en kyrkobyggnad
 Blacksta distrikt – ett distrikt i Flens kommun 2016–
 Blackstaby – kyrkbyn i Blacksta socken

Se även
Blackstad